Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Wagner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Hrdličková et Helena Vildová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Sopot
Sport en Pologne en 1998
Tennis en juillet 1998
Tennis en août 1998